Hilimbowo (Gomo), een plaats in Indonesië
Hilimbowo (Ulugawo), een plaats in Indonesië
Hilimbowo (Lolowau), een plaats in Indonesië
Hilimbowo (Aramo), een plaats in Indonesië
Hilimbowo (Amandraya), een plaats in Indonesië